Осто́ич, Остойич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Остоич, Боян (род. 1984) — сербский футболист, чемпион Сербии в составе клуба «Партизан» (2017).
 Остоич, Бранко (род. 1984) — сербский футболист, игрок Суперлиги Сербии в составе клуба «Явор» и Суперлиги Греции в составе клуба «Верия».
  (1945—2009) — сербский политик, министр информации Республики Сербской (1993—1994).
  (1907—1945) — начальник штаба Верховного командования Югославской армии на родине.
  (род. 1956) — сербский журналист и политик, депутат Народной скупщины (2008—2012).
  (род. 1996) — сербский баскетболист, игрок Чемпионата Сербии в составе клубов «Вршац» и «Динамик».
  (род. 1976) — югославский и черногорский баскетболист, чемпион Югославии в составе клубов «Будучност» (1999) и «Партизан» (2002, 2003).
  (род. 1962) — хорватская актриса, лауреат Премии Владимира Назора в области театра (1999).
 Остоич, Иван (род. 1989) — сербский футболист, защитник.
  (род. 1956) — хорватский врач и биохимик, член Академии наук и искусств Боснии и Герцеговины (с 2018).
 Остоич, Милица (род. 1991) — сербская пловчиха.
  (род. 1950) — сербский футбольный тренер, тренер клубов «Црвена звезда» (1999), «Рад» (1999—2001).
 Остоич, Милош (род. 1991) — сербский футболист, защитник клуба БАТЭ.
  (род. 1996) — сербский футбольный вратарь, игрок Суперлиги Сербии в составе клуба «Спартак».
  (ро. 1946) — сербский кардиолог, член Сербской академии наук и искусств (с 2003) и иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской (с 2008).
 Остоич, Мирко — югославский дипломат, посол Югославии в Китае (1978—1981).
 Остоич, Предраг (1938—1996) — сербский, ранее югославский, шахматист, гроссмейстер (1975).
  (род. 1962) — хорватский политик, депутат Хорватского сабора (2007—2011), министр здравоохранения Хорватии (2011—2014).
 Остоич, Ранко (род. 1962) — хорватский политик, юрист, министр внутренних дел Хорватии (2011—2016).
 Остоич, Срджан (род. 1983) — сербский футболист.
  (род. 1941) — югославский футболист и тренер, чемпион Югославии в составе клуба «Црвена звезда» (1968, 1969), тренер клуба (1982—1983).
  (1865—1921) — сербский искусствовед и критик, член-корреспондент Сербской королевской академии (с 1910).
 Мефодий (Остоич) (род. 1976) — епископ Сербской православной церкви, епископ Диоклийский, викарий Черногорско-Приморской митрополии (с 2018), настоятель Цетинского монастыря (с 2010).
 Степан Остоич — король Боснии (1418—1421).
  (1921—2003) — сербский писатель, лауреат премии журнала НИН (2003).